

Patronymie 

 Alvin Pang (né en 1972), écrivain singapourien ;
 Billy Pang, homme politique canadien en Ontario ;
 Pang Bingxun (1879-1963), chef militaire du Kuomintang ;
 Danny Pang Fat, réalisateur, scénariste, monteur et producteur hongkongais ;
 Darren Pang (né en 1964), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Pang De (170-220), officier et général ;
 Frères Pang, Oxide Pang Chun et Danny Pang Fat, réalisateurs, scénaristes, monteurs et producteurs hongkongais
 Pang Jiaying (née en 1985), nageuse chinoise ;
 Joey Pang, artiste chinoise ;
 Jong-Shi Pang, mathématicien américain ;
 May Pang (née en 1950), productrice de musique américaine ;
 Oxide Pang Chun, réalisateur, scénariste, monteur et producteur hongkongais ;
 Pal Pang, artiste et architecte d'intérieur anglais ;
 Pang Panpan (née en 1988), gymnaste chinoise ;
 Pang Qianyu (née en 1996), lutteuse libre chinoise ;
 Pang Qing (née en 1979), patineuse artistique chinoise ;
 Pang Tong (ca178-ca214), conseiller militaire de la fin de la dynastie des Han orientaux ;
 Pang Wei (né en 1986), tireur au pistolet chinois ;

Sigle 
PANG peut désigner :
 PANG (point d'arrêt non géré) est, dans le jargon ferroviaire en France, une halte ferroviaire sans personnel ;
 PANG (porte-avions de nouvelle génération), un projet de porte-avions français destiné à remplacer le porte-avions .

Autres 
Pang peut aussi désigner :
 Pang, un jeu vidéo d'action-réflexion ;
 les suites de ce jeu : Super Pang, Pang! 3 et Mighty! Pang ;
 Pang, village du Cameroun ;
 (21717) Pang, astéroïde ;
 Pang, comité villageois du Népal.

Voir aussi 
 Phan Xi Păng, montagne du Viêt Nam